Kurt Thomas peut désigner :
  (1896-1943), Generalleutnant (général de division) allemand (voir la  légère Afrika) ;
 Kurt Thomas (1904-1973), compositeur allemand ;
 Kurt Thomas (1956-2020), gymnaste américain ;
 Kurt Thomas (né en 1972), joueur américain de basket-ball.